Дми́трий Васи́льевич Ло́пин (род. , Греки, Калининский район, Краснодарский край, СССР) — российский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге, а с 2021 года — бобслеист-разгоняющий. Чемпион России 2015 года в помещении на дистанции 60 метров. Мастер спорта России международного класса. Чемпиона России по бобслею 2021 года в составе четырёхместного экипажа. Участник Олимпийских игр в Пекине.

Биография 
Вырос в небольшом хуторе Греки в Краснодарском крае. В детстве мечтал стать футболистом и даже в 14 лет пытался пробиться в академию краснодарской «Кубани», но не смог пройти отбор. После окончания школы в 2008 году пошёл по стопам старшего брата и поступил на Судомеханический факультет Новороссийской государственной морской академии. Именно там преподаватели заметили его талант в спринте, и после первого года учёбы он попал в группу к Игорю Кузьмичу Пасечному.

На первых порах Дмитрий пытался совмещать тренировки и выступления за родной вуз и в лёгкой атлетике, и в футболе, но в конечном счёте сделал выбор в пользу бега. В 2011 году, спустя всего 2 года после начала активных занятий ему удалось выполнить норматив мастера спорта в беге на 100 метров — 10,53. В 2012 и 2013 годах трижды становился призёром первенств России среди молодёжи, дважды зимой и один раз летом.

Занял третье место в беге на 100 метров на командном чемпионате России 2014 года с личным рекордом 10,52. На той же дистанции на летнем чемпионате страны вышел в финал, где стал седьмым.

Зимний сезон 2015 года стал для Дмитрия по-настоящему удачным. Сначала в сильной компании он победил на Кубке губернатора Краснодарского края, а затем довольно неожиданно стал чемпионом страны в беге на 60 метров. В финале национального чемпионата ему удалось пробежать по личному рекорду, который оказался быстрее норматива мастера спорта международного класса — 6,69.

В 2017 году стал серебряным призером чемпионата России в спринте. В следующих трёх сезонах (2018, 2019, 2020) на аналогичной дистанции становился третьим.

В 2021 году оставил лёгкую атлетику, чтобы заниматься бобслеем. На дебютном чемпионате России занял второе место в соревнованиях двоек (с Максимом Андриановым) и первое среди четырёхместных экипажей (с Максимом Андриановым, Романом Кошелевым, Максимом Белугиным, Ильвиром Хузиным). В декабре был включён в состав сборной России на этапы Кубка мира, после проведения которых попал в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Там, в соревнованиях четвёрок его экипаж показал 8-е время.

Основные результаты

Лёгкая атлетика

Бобслей

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Дмитрия Лопина на сайте all-athletics.com
 Профиль Дмитрия Лопина на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России